Lóbulo posterior puede hacer referencia a:

 El lóbulo posterior de la hipófisis, también conocido como neurohipófisis.
 El lóbulo posterior del cerebelo.